

Política 
 Junts pel Sí, candidatura electoral formada el 2005.
 Junts per Catalunya, candidatura electoral formada el 2017.
 Junts per Catalunya, partit polític registrat el 2018 però constituït el juliol del 2020. Utilitza el nom curt Junts.
 Diverses agrupacions d'electors:
Junts per Segart.
Junts per Tiana.
Junts per Beneixama.
Junts per Sant Vicenç.

Arts 
 Junts, grup musical català.
 Junts, disc que recull el concert que Lluís Llach i Josep Carreras van oferir el 29 de desembre de 2002 al Palau Sant Jordi.
 Junts, pel·lícula de Lukas Moodysson de l'any 2000, títol original Tillsammans.
 Vegeu altres pel·lícules a Junts i barrejats.